SHODAN – personaggio della serie di videogiochi System Shock
 Shodan – motore di ricerca
 Shodan – grado di cintura nera nelle arti marziali giapponesi